Diabolo (manga), een Japanse mangareeks
 Diabolo (voorwerp), een voorwerp waarmee men kan jongleren
 Diaboloproject, een plan van Infrabel voor de noordelijke ontsluiting van de Belgische nationale luchthaven Brussels Airport

Zie ook 
 Diablo (doorverwijspagina)
 Diabolocatantops, een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie veldsprinkhanen (Acrididae)